Parisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Parisaaret (ö i Egentliga Tavastland, Riihimäki, lat 60,69, long 24,05), 
 Parisaaret (ö i Egentliga Tavastland, Riihimäki, lat 60,67, long 24,66), 
 Parisaaret (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus), 
 Parisaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,30, long 24,12), 
 Parisaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,44, long 24,79), 
 Parisaaret (ö i Birkaland, Södra Birkaland), 
 Parisaaret (ö i Egentliga Tavastland, Forssa), 
 Parisaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,59, long 24,45), 
 Parisaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,62, long 24,57), 

Robotskapade Finlandförgreningar